

Persone 
 Giorgione – pittore italiano
 Giorgione – soprannome di Giorgio Barchiesi, conduttore televisivo, gastronomo e ristoratore italiano

Altro 
 Associazione Sportiva Giorgione Calcio 2000 – società calcistica italiana
 Giorgione - Orto e Cucina – programma televisivo italiano condotto da Giorgio Barchiesi
 Casa Giorgione – casa museo di Castelfranco Veneto
 316138 Giorgione – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Giorgioni